Габон принимал участие в десяти летних Олимпийских играх. Страна дебютировала на Играх на олимпиаде в Мюнхене. Спортсмены Габона, как и спортсмены ряда других стран, бойкотировали Олимпийские игры в Монреале и в Москве. На Олимпийских играх представители Габона принимали участие в состязаниях по боксу, дзюдо, лёгкой атлетике, плаванию, тхэквондо и футболу. На Летних Олимпийских Играх 2012 в Лондоне впервые приняла участие мужская сборная Габона по футболу. Самая крупная делегация представляла страну на Олимпийских играх 2012 года (28 человек).

В зимних Олимпийских играх представители Габона участия не принимали.

Первую Олимпийскую медаль для Габона завоевал тхэквондист Энтони Обаме: серебро в весовой категории свыше 80 кг на Олимпийских играх в Лондоне 2012.

Олимпийский комитет Габона был создан в 1965 году, признан МОК в 1968 году.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Количество участников на Олимпийских играх 

 в скобках приведено количество женщин в составе сборной

Медалисты

См. также 
 Список знаменосцев Габона на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Габон на сайте Международного олимпийского комитета